Teuscher ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Teuscher (1883–1970), deutscher Pädagoge
 Cristina Teuscher (* 1978), US-amerikanische Schwimmerin
 Devon Teuscher (* 1989), US-amerikanische Tänzerin
 Franziska Teuscher (* 1958), Schweizer Politikerin (GPS)
 Friedrich Teuscher (1791–1865), deutscher evangelischer Geistlicher und Autor
 Hans Teuscher (1937–2015), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Kurt Teuscher (1921–2016), deutscher Maler
 Lydia Teuscher (* 1975), deutsche Sängerin (Sopran)
 Simon Teuscher (* 1967), Schweizer Historiker
 Ullrich Teuscher (* 1940), deutscher Kieferorthopäde